Saenger ist ein Einschlagkrater auf der Mondrückseite mit einem Durchmesser von 75 Kilometern. Im Westnordwesten liegt der Krater Erro, nördlich Moiseev und im Nordosten ist Al-Khwarizmi.

Der Krater wurde 1970 von der IAU nach dem deutschen Ingenieur Eugen Sänger offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Saenger auf The-Moon Wiki

Einschlagkrater (Mond)